Zweispänner steht für:
 Zweispänner, eine Anspannung, bei der zwei Pferde an der Deichsel gehen
 Erschließung von zwei Nutzungseinheiten eines Gebäudes, siehe Erschließung (Gebäude) #Wohnungsbau